Surrey Hills pode referir-se a:

Surrey Hills AONB - uma "Area of Outstanding Natural Beauty" em Surrey, Inglaterra
Surry Hills (Nova Gales do Sul) - subúrbio de Sydney, Austrália
Surrey Hills (Victoria) - subúrbio de Melbourne, Austrália
Surrey Hills railway station

Desambiguações de topônimos